Case désigne :
 Un type de bâtiment : voir l'article case
 Une case, subdivision d'une planche (Gaufrier), en bande dessinée. 
 Anglais pour « cas » en logiciel: Une instruction en programmation : voir l'article case
 Le nom d'une entreprise américaine de construction de machines agricoles, Case, devenue Case IH

Patronyme 

 Case (1975-), chanteur américain de RnB ;
 Anne Case (1958-), économiste américaine ;
 Bettye Anne Case (19?-), mathématicienne américaine ;
 David Case (1937-2018), écrivain américain, auteur de romans western et de nouvelles d'horreur et de fantasy ;
 Jimmy Case (1954-), joueur anglais de football ;
 John Case pseudonyme conjoint de Jim Hougan et de son épouse Carolyn Hougan, écrivains américains ;
 Jules Case (1854-1931), écrivain et journaliste français ;
 Marc-Kanyan Case (1942-2023), joueur français de football ;
 Neko Case (1970-), chanteuse américaine d'alternative country ;
 Richard Case (1964-), dessinateur de comics américain ;
 Sharon Case (1971-), actrice américaine ;
 Steve Case (1958-), homme d'affaires américain.

Sigle 
CASE est un sigle qui signifie :
 Club athlétique de Saint-Étienne, un club omnisport basé à Saint-Étienne
 Computer-aided software engineering
 Communauté d'agglomération Seine-Eure, une intercommunalité française.

Abréviation 
Case est l'abréviation de :
 l'Université Case Western Reserve, aux États-Unis

Toponymes
Rivière Case, un affluent de la rivière Kabika, coulant dans le district de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.